Доссена (итал. Dossena) — многозначный термин.

 Доссена — коммуна в провинции Бергамо итальянского региона Ломбардия, расположена в 35 км от административного центра провинции. 

 Доссена, Андреа (род. 1981) — итальянский футболист. 
 Доссена, Джузеппе (род. 1958) — итальянский футболист, начал карьеру в «Торино», принимал участие в чемпионате мира 1982.
  (1922—1995) — французский футболист.